Girolamo Grimaldi – włoski kardynał, administrator apostolski Bari w latach 1530–1540.
 Girolamo Grimaldi – włoski kardynał, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1712–1721.